Рибейра-Сека — фрегезия на Азорских островах (Португалия)
 на острове Сан-Мигел
 Рибейра-Сека — в муниципалитете Вила-Франка-ду-Кампу;
 Рибейра-Сека — в муниципалитете Рибейра-Гранде.
 на острове Сан-Жорже
 Рибейра-Сека — в муниципалитете Кальета.